Matuschek (deutsch die Matuscheks (Plural); polnisch Matuszek (Singular) oder Matuszki (Plural); tschechisch Matušek, auch Matuškové) ist ein tschechisch-schlesischer Familienname.

Namensherkunft und Bedeutung 
Der Familienname wird von der Koseform des Vornamens Mateusz  (polnisch), Matthäus (deutsch) oder Matúš (tschechisch) hergeleitet, die im polnischen Mateuszek  und im tschechischen Matúšek  lautet. Aufgrund unterschiedlicher regionaler Spielarten des Schlesisch ist der Name in der Abwandlung Matussek oder auch polnisch Matuszak, Matuschak, Matuszyk, Matusik oder Matuszczak, insbesondere in der Region um Oppeln, sehr häufig anzutreffen.

Aufgrund der Flexion von Namen in slawischen Sprachen ist auch die weibliche Form Matuschka oder Matuska gebräuchlich. Aufgrund von Wanderungsbewegungen in germanische Sprachgebiete ohne Flexion von Namen  kann es vorkommen, dass Flexionsformen (statt des Grundworts) zum Familiennamen erstarren. Zum Beispiel kann eine unverheiratete weibliche Namensträgerin (z. B. Anna Matuschka) die weibliche Namensform an uneheliche männliche Nachkommen (z. B. Anton Matuschka) weitergeben, weil die standesamtlichen Vorschriften im deutschsprachigen Raum eine Rückkehr zur männlichen Grund-/Stammform des Namens mangels entsprechender Flexion nicht zulassen. In slawischen Sprachräumen wird bei Nachkommen der jeweilige Name entsprechend dem Geschlecht des Kindes flektiert (z. B. Anton Matuschek).

Verbreitung des Namens 
Das ursprüngliche größte Verbreitungsgebiet lag in Schlesien und Tschechien, größtenteils deckungsgleich mit dem Herrschaftsgebiet des Matuschka (Adelsgeschlecht). Unter den Namensträgern sind daher auch einige entfernt Verwandte oder bei der Erbfolge nicht im ernsten Rang (als Erstgeborene) berücksichtigte Familienmitglieder des Adelsgeschlechts.

Der Name verbreitete sich durch Wanderungsbewegungen in ganz Europa, insbesondere auch in den Regionen des Ruhrgebiets während der Zeit der Industrialisierung. Die meisten Namensträger findet man nach wie vor im Norden Tschechiens und in Oberschlesien rund um Oppeln und Neustadt in Oberschlesien.

Varianten 
Polnischsprachige Schreibweisen:

 Matussek
 Matusik
 Matuszyk
 Matuszak
 Matuszczak

Eingedeutschte Schreibweisen:
 Matuschek
 Matuscheck
 Matuschik
 Matuschak
 Matuschka
 Mattuschka
 Matuska
 Mattausch
 Matuschat

Bekannte Namensträger 
 Frederick Mathushek bzw. Friedrich Matuschek (1814–1891), deutsch-amerikanischer Klavierbauer
 Gabriela Matuszek (* 1953), polnische Literaturhistorikerin, Essayistin, Kritikerin und Übersetzerin
 Hedwig Matuschek (1903–1992), hessische Politikerin (CDU)
 Hubert Matuschek (1902–1968), österreichischer Architekt
 Jutta Matuschek (* 1960), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Rainer Matuschek (1950–2010), bekannt als Mathou, deutscher Galerist, Kunsthändler, Pianist, Songschreiber, Sänger
 Milosz Matuschek (* 1980), Jurist, Autor und Kolumnist
 Oliver Matuschek (* 1971), deutscher Schriftsteller und Kurator
 Stefan Matuschek (* 1962), deutscher Literaturwissenschaftler

Variante Matuschak:
 Lothar Matuschak (* 1948), deutscher Fußballspieler/Torwarttrainer (FC Schalke 04)

Variante Matuschik:
 Matthias Matuschik (* 1965), deutscher Kabarettist sowie Hörfunk- und Fernsehmoderator

Siehe auch 
 Matoušek
 Matuschka (Adelsgeschlecht)

Familienname
Slawischer Personenname